Pusakasari (Cipaku), een plaats in Indonesië
Pusakasari (Leles), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing